Бори́с Горбачёв:
 Горбачёв, Борис Константинович (1908—1995) — советский кинооператор, изобретатель.
 Горбачёв, Борис Сергеевич (1892—1937) — советский военный деятель, комкор.